Marie von Sachsen-Coburg und Gotha (oder Marie von Sachsen-Coburg und Gotha) ist der Name folgender Personen:

 Marie von Edinburgh (1875–1938), Mitglied des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha und Königin von Rumänien
 Marie von Württemberg (1799–1860), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg und Gotha
 Marija Alexandrowna Romanowa (1853–1920), durch Heirat Prinzessin von Großbritannien und Irland sowie Herzogin von Sachsen-Coburg und Gotha
 Maria von Teck (1867–1953), durch Heirat Mitglied des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha

siehe auch
 Mary, Countess of Harewood (1897–1965), Mitglied des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha